Die 55. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1951/52 statt.
Der Schweizer Meister in dieser Saison hiess Grasshopper Club Zürich.

Nationalliga A 

|}

Nationalliga B 

|}

Playoff 

|}

1952
Fußballsaison 1951/52